Die League of Ireland 1929/30 war die neunte Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war der Shelbourne FC.

Die Bohemians Dublin gewannen zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte die Meisterschaft.

Modus 
Die zehn Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, spielten an 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1930
Fußballsaison 1929/30